Boreal Network est le nom d'enregistrement de Nicole Johnson  créé aux alentours de 2004, originaire de  Minneapolis (Minnesota) elle a aussi créé d'autres projets : Cone Distance,  Maousss, Simulate Televangelist (collaborateur) et Ruiness. Nicole Johnson est en partie influencée par Boards of Canada (dont elle a notamment composé un remix de 1986 Summer Fire), Depeche Mode, Nine Inch Nails. VHS Head et de Oneohtrix Point Never.

Les musiques composées sont de style downtempo, ambient, Intelligent dance music et électronique et sont distribuées sous label indépendant

Discographie

Boreal Network

Album / EP

Single

One on Twoism

Remix

Autres projets

Cone Distance

Maousss

Ruiness

Notes et références

Voir aussi

Liens externes
  Site officiel de Boreal Network
  Site officiel de Cone Distance
  Site officiel de Maousss
  Site officiel de Ruiness

Intelligent dance music
Groupe américain de musique électronique
Groupe de trip hop